Дашів — селище міського типу, Вінницька область, Іллінецький район
 Дашів — село, Вінницька область, Іллінецький район

 Дашів — руська (за часів ВКЛ) назва Очакова.

Дивіться також 
 Дашава
 Дессау